Crow (corbeau ou corneille en français) peut faire référence à :

Ethnie 
 les Crows, des Indiens d'Amérique du Nord.
 Le crow, leur langue.

Cinéma  
 Crow, film britannique de Wyndham Price sorti en 2016

Jeux vidéo 
 Le Captain Crow, chef de pirates apparaissant dans plusieurs volet de la saga Dragon Quest.

Bandes dessinées 
 Crow, le  de la série de bande dessinée Les Mondes de Thorgal - Louve du dessinateur Roman Surzhenko et du scénariste Yann ;
 Crows, un manga d'Hiroshi Takahashi, qui précède Worst ;
 Crow, un personnage du manga One Piece.
 Crow, peut être une référence, au manga fictif du même nom dans Bakuman.

Dessins animés 
 Crow Hogan est un Pactisant de l'animé Yu-Gi-Oh! 5D's.

Musique 
Crow, un groupe de rock américain des années 1960 et 1970 ;
Crow, un groupe de rock australien des années 1990 ;
Crow, un groupe de punk rock japonais.

Patronyme 

 Kim Crow, une rameuse australienne 
 Rosson Crow, une artiste contemporaine ;
 Sheryl Crow, une chanteuse américaine ;
 Tamara Crow, une nageuse américaine.

Toponyme

Old Crow, village le plus septentrional du Yukon sur la rivière Crow ;

Crow Village, localité d'Alaska, région de recensement de Bethel.
 Crow Butte, mine d'uranium au Nebraska

La rivière Crow, cours d'eau de l’Île du Sud.

Crow, village du parc national New Forest dans le comté du Hampshire, en Angleterre.

Voir aussi
 Instabilité de Crow